Maneater (Hall & Oates), een single uit 1982 van het Amerikaanse popduo Hall & Oates
Maneater (Nelly Furtado), een single uit 2006 van de Canadese zangeres Nelly Furtado
Maneater (2007), een Amerikaanse film uit 2007
Maneater (2009), een Amerikaanse horrorfilm uit 2009
Maneater (boek), een boek van de Welsh schrijver Thomas Emson
Maneater (computerspel), een computerspel van Blindside Studios